

Cinema 
 Burn – film del 1998 diretto da Scott Storm
 Burn – film documentario del 2012 diretto da Tom Putnam e Brenna Sanchez
 Burn - Una notte d'inferno (Burn) – film del 2019 diretto da Mike Gan

Informatica 
 Burn – programma di masterizzazione per macOS

Musica 
 Burn – album dei Deep Purple del 1974
 Burn – singolo dei Deep Purple del 1974
 Burn – singolo dei Doctor & the Medics del 1986
 Burn – singolo dei Nine Inch Nails del 1994
 Burn – EP dei Fear Factory del 1997
 Burn – album di Jo Dee Messina del 2000
 Burn – singolo dei Mobb Deep del 2001
 Burn – singolo di Usher del 2004
 Burn – singolo di Jessica Mauboy del 2008
 Burn – album degli Havok del 2009
 Burn – singolo dei Papa Roach del 2010
 Burn – singolo degli Stooges del 2013
 Burn – singolo di Ellie Goulding del 2013
Burn – Singolo dei Three Days Grace del 2003

Persone 
 Amos Burn (1848-1925) – scacchista inglese
 Dan Burn (1992) – calciatore inglese
 Thomas Burn (1888-?) – calciatore inglese

Altro 
 Burn – energy drink
 Burn Griffiths – personaggio della serie di videogiochi Psychic Force